Joseph Wells – crickettista britannico
Joseph Wells – atleta olimpico britannico
Joseph Wells – scrittore britannico
Joseph Wells – architetto britannico